Люкс ( свет) — единица измерения освещённости в системе СИ. 

Слово также может означать:

Люди 
Фамилия
 Люкс, Виталий (род. 1989) — киргизский и немецкий футболист, нападающий клуба «Унтерхахинг» и сборной Киргизии.
 Люкс, Гари (род. 1959) — австрийский певец и композитор.
 Люкс, Казимеж (1780—1846) — польский военачальник, пират.
 Люкс, Леонид Михайлович (род. 1947) — немецкий советолог русского происхождения.
  (род. 1969) — немецкий фотограф.
  (род. 1956) — люксембургский политик.
 Люкс, Стефан (1888—1936) — венгерский журналист, актёр и писатель.
 Люкс, Фридрих (1820—1895) — немецкий органист, композитор и дирижёр.
 Люкс, Херман (род. 1982) — аргентинский футболист, вратарь.

Псевдоним
 Люкс Интериор (1946—2009) — американский певец.

Топонимы (коммуны Франции) 
 Люкс — департамент Верхняя Гаронна.
 Люкс — департамент Кот-д’Ор.
  — департамент Сона и Луара.

Lux, LUX 
  — музыкальный альбом (2012) Брайана Ино.
  — видеоигра 2002 года.
 LUX — международное сокращение для Люксембурга, в частности, в стандартах ГОСТ 7.67, , ФИФА, МОК,  и др.

Прочее 
 Люкс — самый высший уровень сервиса (класс обслуживания), напр. в гостиницах, ресторанах, транспорте; лучший по оборудованию, уровню обслуживания и т. п.; товары высшего качества (:en:Luxury goods — швейцарские часы, суперкары, аудиоаппаратура и тп.); предметы роскоши.
  — бренд мыла.
 Люкс ФМ — украинская радиостанция.
 ЗИС-6 «Люкс» — советский туристический автобус.

См. также 
 «Электра Люкс» — американский фильм 2010 года.
 «Отель Люкс» — немецкий фильм 2011 года.
 Люксе — коммуна во Франции.
 Lux Express Group — международная автобусная компания.